Арванитохория () е късносредновековно и османско име на Атика и няколко ключови района в Морея (Пелопонес) като Коринтия и Арголида, както и на повечето от Сароническите острови (Саламин, Егина, Ангистри, Порос, Хидра, Спецес), Андрос и югоизточна Евбея, на които са заселени арванити. 

Заселването на арванити в тези райони се поставя от изследователите в периода 1382-1402 години, но не по-рано от XIV век.

Със създаването на кралство Гърция се оказва, че в Атина се говори не гръцки, а арванитика. Това е отбелязано изрично от Джордж Финли през 1861 г., а в края на XIX век според разни изчисления броя на арванитите в сърцето на съвременна Гърция се удостоверява на поне 10 % от цялото население на Атика.

Когато Якоб Фалмерайер е в Атина за първи път, през последните два месеца на 1833 г., Атина е село, полуразрушено от войната с триста къщи на румелийски и арванитски християни.

Източници 

Арванити
Гърция под османска власт